Jelena Leonidowna Turyszewa (ros. Елена Леонидовна Турышева; ur. 29 września 1986 w Swierdłowsku) – rosyjska biegaczka narciarska, która starty w Pucharze Świata rozpoczęła w 2008 r. Występowała także w zawodach FIS Race oraz Pucharze Wschodnioeuropejskim. Była uczestniczką igrzysk olimpijskich w Vancouver w 2010 roku, gdzie zajęła 35. miejsce w sprincie techniką klasyczną. W 2010 roku zakończyła karierę.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Puchar Świata

Pozycje w klasyfikacji generalnej

Pozycje w poszczególnych zawodach

Przypisy

Bibliografia 
 

Urodzeni w 1986
Rosyjscy biegacze narciarscy
Rosyjscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Ludzie urodzeni w Jekaterynburgu